Heaven on Earth ("paradiso/cielo in terra" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Heaven on Earth – film del 1927 diretto da Phil Rosen
 Heaven on Earth – film del 1931 diretto da Russell Mack e Bert Glennon
 Heaven on Earth – film del 1960 diretto da Robert B. Spafford
 Heaven on Earth – film del 2008 diretto da Deepa Mehta

Musica 
 Heaven on Earth – singolo dei The Platters del 1956
 Heaven on Earth – album di Larry Young del 1968
 Heaven on Earth – album di Belinda Carlisle del 1987
 Heaven on Earth – singolo degli Asia del 1992
 Heaven on Earth – singolo di Steve Aoki del 2016